Marignanesi – abitanti di Marignana (Camaiore)
Marignanesi – abitanti di Marignana
Marignanesi – abitanti di San Giovanni in Marignano